Gomer kan syfta på: 

 GOMER – ett medicinskt slanguttryck Get Out of My Emergency Room
 Gomer, Pyrénées-Atlantiques – en kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike
 Gomer Island – en ö i provinsen British Columbia

Personer
 Gomer Brunius (1748–1819), en svensk präst
 Gomer T. Brunius (1909–2009), en svensk företagsledare och ryttmästare
 Greve Gomer – en riddare från 1200-talet, se Gudmar Magnusson (Ulvåsaätten)